EDPS steht für:
 Flugplatz Sonnen, ICAO-Code
 European Data Protection Supervisor, siehe Europäischer Datenschutzbeauftragter

Abkürzung